Dit is een lijst van planetoïden 111101-111200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111101 - || 2001 VC74 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111102 - || 2001 VF74 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111103 - || 2001 VX74 || 14 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111104 - || 2001 VE75 || 11 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111105 - || 2001 VC78 || 11 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111106 - || 2001 VO78 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111107 - || 2001 VZ79 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111108 - || 2001 VG80 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111109 - || 2001 VB81 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111110 - || 2001 VK82 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111111 - || 2001 VO84 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111112 - || 2001 VU84 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111113 - || 2001 VK85 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111114 - || 2001 VR86 || 13 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111115 - || 2001 VW86 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111116 - || 2001 VA87 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111117 - || 2001 VJ87 || 11 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111118 - || 2001 VZ87 || 12 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111119 - || 2001 VO88 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111120 - || 2001 VV88 || 12 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111121 - || 2001 VV89 || 13 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111122 - || 2001 VX89 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111123 - || 2001 VL90 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111124 - || 2001 VF91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111125 - || 2001 VL91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111126 - || 2001 VG92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111127 - || 2001 VJ92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111128 - || 2001 VN92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111129 - || 2001 VQ92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111130 - || 2001 VS92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111131 - || 2001 VT92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111132 - || 2001 VX92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111133 - || 2001 VY92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111134 - || 2001 VZ93 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111135 - || 2001 VE94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111136 - || 2001 VJ94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111137 - || 2001 VP94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111138 - || 2001 VK95 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111139 - || 2001 VS95 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111140 - || 2001 VV96 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111141 - || 2001 VY97 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111142 - || 2001 VL98 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111143 - || 2001 VM98 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111144 - || 2001 VH99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111145 - || 2001 VR99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111146 - || 2001 VT99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111147 - || 2001 VW99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111148 - || 2001 VY99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111149 - || 2001 VO101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111150 - || 2001 VS101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111151 - || 2001 VX101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111152 - || 2001 VZ102 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111153 - || 2001 VA104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111154 - || 2001 VG104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111155 - || 2001 VO104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111156 - || 2001 VR104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111157 - || 2001 VZ104 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111158 - || 2001 VJ107 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111159 - || 2001 VA108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111160 - || 2001 VE108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111161 - || 2001 VT108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111162 - || 2001 VY111 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111163 - || 2001 VW112 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111164 - || 2001 VM113 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111165 - || 2001 VJ114 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111166 - || 2001 VN115 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111167 - || 2001 VZ115 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111168 - || 2001 VQ116 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111169 - || 2001 VO117 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111170 - || 2001 VG120 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111171 - || 2001 VL120 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111172 - || 2001 VK121 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111173 - || 2001 VX121 || 13 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111174 - || 2001 VZ121 || 13 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111175 - || 2001 VT122 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111176 - || 2001 VU122 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111177 - || 2001 VY122 || 11 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111178 - || 2001 VL125 || 11 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111179 - || 2001 WG || 16 november 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 111180 - || 2001 WV2 || 16 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111181 - || 2001 WB4 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111182 - || 2001 WF4 || 19 november 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 111183 - || 2001 WM5 || 17 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 111184 - || 2001 WZ6 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111185 - || 2001 WH7 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111186 - || 2001 WA8 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111187 - || 2001 WG8 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111188 - || 2001 WG9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111189 - || 2001 WW9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111190 - || 2001 WO13 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111191 - || 2001 WY15 || 26 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111192 - || 2001 WX16 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111193 - || 2001 WO17 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111194 - || 2001 WP18 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111195 - || 2001 WG19 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111196 - || 2001 WO19 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111197 - || 2001 WF20 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111198 - || 2001 WX20 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111199 - || 2001 WW21 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111200 - || 2001 WZ22 || 27 november 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten